Union Village Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Union Village Historic District (Manchester, Connecticut), NRHP-ID 02000831
 Union Village Historic District (Woonsocket, Rhode Island), NRHP-ID 78000011